ASIC - Application Specific Integrated Circuit
ASIC - Australian Securities Investment Corporation